Il toponimo Villagomez o Villagómez può riferirsi a diverse località:

Villagómez, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
Villagómez la Nueva, comune della Spagna nella Provincia di Valladolid